Went se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich August Ferdinand Christian Went
 Frits Warmolt Went